Esp kan verwijzen naar:
Esp of ratelpopulier, een in de Benelux inheemse boom
 Esp (Eindhoven), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Eindhoven
 Esp (Gemert-Bakel), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Gemert-Bakel

ESP of E.S.P. kunnen verwijzen naar:
 Eastern State Penitentiary, een voormalige gevangenis in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Electronic stability program, een actief rijveiligheidssysteem.
 Elektrostatisch vliegasfilter of electrostatic precipitator, gebruikt voor reiniging van gassen
 Encapsulating Security Payload, een protocol gebruikt binnen IPSec-beveiliging voor computernetwerken
 ESP (gitaarbouwer), een Amerikaans merk van gitaren en basgitaren
 Buitenzintuiglijke waarneming of extra-sensory perception, waarneming die onafhankelijk van de bekende zintuiglijke processen gebeurt
 Ezilenlerin Sosyalist Partisi (Socialistische Partij van de Onderdrukten), een Turkse politieke partij
 Internationale code voor het uitgebreide inspectieprogramma tijdens inspecties van bulkvervoerders en olietankschepen
 Electronic Shock Protection systeem om te voorkomen dat cd's overslaan in een discman.
 ESP32, een microcontroller gemaakt en ontwikkeld door Espressif Systems